Szent István Lovagrend vagy Szent István-rend név alatt ismert intézmények:

 Szent István Lovagrend (stefaniták) (Cruciferi Sancti Stephani Regis, azaz Szent István király keresztesei): az 1150-es években II. Géza magyar király által alapított és III. Sándor pápa által jóváhagyott egyházi lovagrend, melynek működése a török hódítással megszakadt, majd 1993-ban katolikus személyek csoportja újraindította.
 Magyar Királyi Szent István-rend (Insignis Ordo Sancti Stephani (Regis Hungariae Apostolici): magyar katonai érdemrend, amelyet 1764-ben Mária Terézia magyar királynő alapított, vezetését 1938-tól Horthy Miklós kormányzó vette át.
 Magyar Szent István-rend: a legmagasabb rangú magyar állami kitüntetés, amelyet a 2011. évi CCII. törvényben alapítottak.
 Szent István Lovagrend (Toszkána) (Sacro Militare Ordine di Santo Stefano Papa e Martire, azaz Szent István pápa és vértanú katonai lovagrendje): Szent István pápáról és vértanúról elnevezett toszkánai katonai lovagrend, amit 1554-ben I. Cosimo de’ Medici toszkánai herceg alapított.